Feldberg (Zwarte Woud), 1.493 meter hoge berg in het Zwarte Woud
 Feldberg (Kaisergebergte), 1.814 meter hoge berg in Oostenrijk
 Feldberg (Schwarzwald), gemeente in het Baden-Württemberg
 Feldberg (Mecklenburg), gemeente in Mecklenburg-Voor-Pommeren